Bieg na 100 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 11,26 (1 października 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodniczek z minimum, kolejne lekkoatletki zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych
.

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Pierwsze trzy z każdego biegu (Q) i trzy z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr:Bieg 1: +1,3 m/s, Bieg 2: +0,8 m/s, Bieg 3: -0,3 m/s, Bieg 4: 0,0 m/s, Bieg 5: -0,1 m/s, Bieg 6: +0,6 m/s

Półfinały 
Awans: Pierwsze dwie z każdego biegu (Q) i dwie z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał 
Wiatr: +0,1 m/s

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017